Ana de Veldenz ( - 18 de noviembre de 1439 en Wachenheim) fue una Condesa suo jure de Veldenz. Fue un miembro de la familia Hohengeroldseck, la segunda familia gobernante de Veldenz.

Biografía 
Ana era la heredera del Conde Federico III de Veldenz, el último de la familia Hohengeroldseck en gobernar el condado, y de su esposa Margarita de Nassau-Saarbrücken. En 1409, contrajo matrimonio con el Conde Palatino Esteban de Simmern-Zweibrücken, por lo tanto aportando el Condado de Veldenz a la posesión de los Duques del Palatinado-Zweibrücken. También aportó una porción del 50% del Condado de Sponheim al matrimonio. Los Condes de Veldenz habían adquirido esta porción en 1425, como había sido predicho por el Conde Juan V de Sponheim-Starkenburg en el Tratado de Sponheim de 1425. El hijo mayor de Ana, Federico I heredaría su porción en el Condado de Sponheim, y su hijo Luis I heredaría el Condado de Veldenz propiamente.

En el siglo XIX, un descendiente de Ana se convirtió en rey de Baviera, y ese es el porqué el león de Veldenz es ahora parte del escudo de armas bávaro.

Hijos 
De su matrimonio con Esteban, Ana tuvo los siguientes hijos:
 Ana (1413 - 12 de marzo de 1455)
 Margarita (1416 - 23 de noviembre de 1426)
 Elsa (1420-1480), desposó a Miguel von Corvey
 Federico I (24 de abril de 1417 - 29 de noviembre de 1480)
 Ruperto (1420 - 17 de octubre de 1478)
 Esteban (1421 - 4 de septiembre de 1485)
 Luis I (1424 - 19 de julio de 1489)
 Juan (1429-1475)

Ancestros 

Condesas de Alemania
Ana
Nobles alemanas del siglo XIV
Nobles alemanas del siglo XV